Les Élections régionales de 1978 en Styrie (Landtagswahl in der Steiermark 1978) se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

1978
Styrie
Politique en octobre 1978